Skoki mężczyzn na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2012 rozegrane zostały 6 sierpnia w hali The O2.

Terminarz

Wyniki

Eliminacje

Finał

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Gimnastyka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2012

zh:2012年夏季奧林匹克運動會體操男子自由體操比賽